Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1970 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Margaret Court und Judy Tegart. Das Finale bestritten Rosie Casals und Billie Jean King gegen Françoise Dürr und Virginia Wade, das Casals und King in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1970